Bächtiger ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Meinrad Bächtiger (1888–1971), Schweizer Kirchenmaler und Künstler
 Franz Bächtiger (1939–1999), Schweizer Kunsthistoriker
 Johann Kilian Bächtiger (1850–1922), Schweizer Priester, dem Heilungen nachgesagt wurden
 Mario Bächtiger (* 1988), Schweizer Mittelstreckenläufer